Georg Engl ist der Name folgender Personen:
* Georg Engl (Politiker) (1901–1982), deutscher Politiker (KPD)
 Georg Engl (Autor) (1951–2011), Südtiroler Schriftsteller und Publizist